Stanke bzw. Stanké ist der Familienname folgender Personen: 

 Alain Stanké (* 1934), kanadischer Journalist
 Franz Stanke (1765–1844), mährischer Glockengießer
 Gerhard Stanke (* 1945), Generalvikar des Bistums Fulda
 Hugo Stanke (1861–?), deutscher Pfarrer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Kurt Stanke (1903–1978), deutscher Kameramann
 Leopold Franz Stanke (1800–1873), mährischer Glockengießer
 Patrick Stanke (* 1979), deutscher Musicaldarsteller
 Paul Stanke (1875–1948), deutscher Architekt
 Willi Stanke (1907–1982), deutscher Bandleader

Siehe auch:
 Stahnke